Okręty US Navy o nazwie USS "Runner", pochodzącej od ryby z rodziny ostrobokowatych:
 Pierwszy "Runner" (SS-275) był okrętem podwodnym typu Gato, który został zwodowany w 1942 i zatopiony w 1943.
 Drugi "Runner" (SS-476) był okrętem podwodnym typu Tench, który został zwodowany w 1944 i został skreślony w 1971.
Runner